Wildsee kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Wildsee (Tyrolen, Fieberbrunn), 
 Wildsee (Tyrolen, Seefeld), 
 Wildsee (Fuchskogel),